Johann Meidinger ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Meidinger (1792–1867), deutscher Kaufmann, Geograph und Reiseschriftsteller
 Johann Valentin Meidinger (1756–1822), deutscher Romanist
 Johann Valentin Meidinger (Verlagsbuchhändler) (1797–1851), deutscher Verlagsbuchhändler und Abgeordneter